

Плотавська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Плотавська сільська рада — сільське поселення, Баєвський район, Алтайський край